Nowhere (bra: Estrada para Lugar Nenhum) é um filme franco-estadunidense de 1997, dos gêneros comédia dramática e ficção científica, escrito e dirigido por Gregg Araki.

Sinopse 
Grupo de adolescentes de Los Angeles enfrentam várias situações bizarras num único dia.

Elenco 

Filmes dos Estados Unidos de 1997
Filmes de comédia dramática dos Estados Unidos
Filmes de comédia dramática da França
Filmes da França de 1997
Filmes de ficção científica dos Estados Unidos
Filmes de ficção científica da França
Suicídio em filmes
Filmes dirigidos por Gregg Araki
Filmes com temática LGBT da França
Filmes com temática LGBT dos Estados Unidos
Filmes sobre drogas e/ou narcotráfico
Filmes ambientados em Los Angeles
Filmes em língua inglesa